

Дани сећања 

1130-е пне.

fr:1130 av. J.-C.